Люмен — единица измерения светового потока в СИ.
 Люмен (перинуклеарное пространство) — пространство между двумя мембранами оболочки клеточного ядра.
 Люмен — пространство внутри тилакоидов стромы (ламелл) или тилакоидов граны в хлоропластах.
 (141) Люмен — астероид.
 Люмен — электронная валюта платёжной сети Stellar.
 Люмен (Lumen) — серия перманентных красителей для волос линейки Princess Essex российского бренда Estel (Эстель)

См. также 
 Lumen — российская рок-группа.
 Lumen (фреймворк) — PHP фреймворк
 Lumendatabase — база данных официальных запросов на удаление из Интернета ненадлежащего контента. Используется Google и другими компаниями.